Die Abkürzung IMK steht für:

 Flugplatz Simikot in Nepal (IATA-Code)
 Innenministerkonferenz, die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder Deutschlands
 Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, ein gewerkschaftsnahes Wirtschaftsforschungsinstitut mit Sitz in Düsseldorf
 Intermolekulare Kräfte, Wechselwirkungen zwischen valenzmäßig abgesättigten Molekülen in der Chemie
 Internationale Maaskommission, mit Sitz in Lüttich, Belgien, mit dem Ziel nachhaltiger und integrierter Wasserbewirtschaftung für die internationale Flussgebietseinheit der Maas
 Islamische Bewegung in Kurdistan, eine einflussreiche kurdische, islamische Bewegung, die eine radikale Deutung des Islam im Norden des Irak vertritt

IMK